Viktorija oz. Victoria je lahko:

Osebno ime 
 Viktorija

Geografski pojem 
 Viktorija, Avstralija - avstralska zvezna država
 Viktorija, Sejšeli - slavno mesto Sejšelov
 Victoria, Britanska Kolumbija - glavno mesto kanadske province Britanska Kolumbija

Drugo 
Viktorija (mitologija) - Rimska boginja zmage